Валентина Владимировна Окопная (14.01.1939 - ?) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родилась в с. Быковая Гребля Белоцерковского района Киевской области. Член КПСС с 1965 г.

Окончила Озернянскую школу (1955). 

В 1957—1960 звеньевая свекловодческого звена колхоза имени Калинина (позже назывался колхозом имени XXIV съезда КПСС, Белоцерковский район).

В 1960—1965 гг. училась на агрономическом факультете Белоцерковского сельскохозяйственного института.

В 1965—1970 главный агроном, в 1970—1974 председатель колхоза имени XXIV съезда КПСС.

В 1974—1975 второй секретарь Белоцерковского райкома, в 1975—1980 первый секретарь Ставыщенского райкома компартии Украины. В 1977 г. окончила Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С октября 1980 г. начальник Киевской областной инспекции Государственного комитета по охране природы.

Герой Социалистического Труда (1973). Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

Источники 
 leksika.com.ua/16130110/ure/okipna 
 https://docplayer.net/69014824-V-m-vlasenko-voni-tvorili-nashu-velich.html